Альфа Этники 1969/1970 () — 34-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1969/1970
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1969 году
1970 год в Греции